Константи́н Алексе́евич Тере́щенко (17 июня 1994, Москва) — российский автогонщик, чемпион серии Формула-Россия 2012 года, чемпион испанской Формулы-3 2015 года, вице чемпион Euroformula Open сезона 2015 года. С 2014 года выступает в Euroformula Open в составе команды Campos Racing. В 2019 году дебютировал в гонке «24 часа Ле-Мана».

Карьера

Картинг

Российский картинг 

С 2004 года Константин Терещенко выступает за команду Москвы на первенстве России по картингу.

Международный картинг 
Выступать в картинге на международном уровне Терещенко стал в 2009 году, дебютировав в чемпионате Германии по картингу в юниорском классе. Уже в следующем 2010 году Константин перешёл в старший класс немецкого картингового чемпионата — KF2, где он сумел набрать первые очки. Константин принял решение участвовать сразу в нескольких картинговых чемпионатах в Европе. Он принял участие в Trofeo delle Industrie в Италии с 25 соперниками, участие на нескольких этапах WSK Master Series, Trofeo Andrea Margutti. В серии чемпионата Viking Trophy Константин занимял 6-ое место. Участие в основном чемпионате Германии по картингу закончилось для россиянина на 14-м месте. Следующий 2011 год стал определяющим в карьере Константина: он продолжал участвовать в заездах чемпионатов Viking Trophy, WSK Master Series и Trofeo Andrea Margutti, и по итогам года заключил контракт с командой Interwetten.com Racing Team для участия в альпийской серии формулы Renault 2.0.

Формула-Россия 

В 2012 Терещенко принял участие в только что созданном чемпионате Формуле-Россия (ныне — Формула-Мастер Россия) за команду Москвы, где из 7 гонок выиграл 5, став чемпионом серии. В следующем 2013 году выступил только в 4-х гонках чемпионата, в трёх из которых одержал победу.

Формула-Рено 

В 2012 г. Терещенко дебютировал в Альпийской Формуле Рено 2.0 в составе команды Interwetten.com Racing Team, однако успехов не добился: не сумев набрать ни одного очка Константин закончил сезон на 32-ом месте.

Выступление в серии в следующем 2013 году были более успешными: на этапах в Спа и Майзано Константин вошёл в топ-5 участников заездов. Итогом выступлений в 2013 году стало 15 место с заработанными 25 очками.

Параллельно этому в обоих сезонах Константин провёл по три этапа в Еврокубке Формулы Renault 2.0.

Открытый чемпионат Европейской Формулы-3 
В 2014 г. Терещенко дебютировал в Открытом чемпионате Европейской Формулы-3 в составе команды Campos, с 75 набранными очками закончил сезон на 6-ом месте.

Уже в 2015 году, одержав 6 побед в и набрав 286 очков, Константин занял 2-ое место в чемпионате, всего 5 баллов уступив лидеру — бразильскому пилоту Витору Баптисте.

GP3 
В 2014 г. Терещенко заключил контракт с командой Trident Racing на проведение одного этапа чемпионата GP3 в Спа, но этап для российского пилота закончился неудачно: на пятничной тренировке Терещенко попал в серьёзную аварию в повороте Bus Stop. Россиянин смог самостоятельно покинуть кокпит, но после обследования в медицинском центре врачи порекомендовали отказаться от дальнейшего участия по ходу уик-энда.

В 2015 году вследствие хороших результатов Терещенко в Открытом чемпионате Европейской Формулы-3 команда Campos Racing предоставила россиянину место боевого пилота в серии GP3 на этапах в Сочи, Бахрейне и ОАЭ. В проведённых гонках Константин не сумел набрать очков, в сезоне занял 29-ое место.

GP2 
2 декабря 2015 г. в рамках молодёжных тестов в Абу-Даби Терещенко отработал день за команду Campos Racing. 1-ю часть тестового дня Константин закончил на 20-ом месте, вторую — уже на 23-м.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Профиль на сайте openracing.ru
 Профиль на сайте driverdb.com
 Профиль на сайте motorsport.com
 «Через два года ждите меня в Formula 1» — Интервью Константина Терещенко (19.11.2015), 360tv.ru

Автогонщики России
Пилоты GP3 из России
Пилоты 24 часов Ле-Мана из России
Пилоты Евросерии Формулы-3